La sigla ROH puede referirse a los siguientes conceptos:

Royal Opera House, un teatro de espectáculos de Londres;
Ring of Honor, una empresa de lucha libre profesional estadounidense.